W historii Królewskiej Australijskiej Marynarki Wojennej trzy okręty nosiły nazwę HMAS „Melbourne” (od miasta Melbourne):
 HMAS „Melbourne” – krążownik lekki typu Town
 HMAS „Melbourne” (R21) – lotniskowiec typu Majestic, wodowany jako HMS „Majestic”, przekazany Royal Australian Navy w 1947 roku
 HMAS „Melbourne” (FFG 05) – fregata rakietowa typu Adelaide, w służbie w latach 1992–2019. W 2020 roku sprzedana Chile, gdzie weszła do służby jako „Almirante Latorre” (FFG-14).

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Melbourne